Henry Hoare I (1677-1725) – banchiere inglese
 Henry Hoare II (1705-1785) – banchiere e architetto del paesaggio inglese, figlio di Henry Hoare I
 Henry Hoare (1784-1836) – crickettista inglese
 Henry Hoare, Quinto Baronetto (1824-1894) – banchiere e politico inglese
 Henry Hoare (1844-1931) – crickettista inglese